Nedjelja, hrvatski dugometražni film iz 1969. godine.

Izvori 

Filmovi Lordana Zafranovića
Hrvatski filmovi 1960-ih
Crno-bijeli filmovi